Wagenberg heißen folgende geographische Objekte:

 Wagenberg (Berg), Berg im hessischen Odenwald
 Wagenberg (Calvörde), ehemaliges Vorwerk von Calvörde in Sachsen-Anhalt
 Wagenberg (Deggenhausertal), Hof im Gemeindeteil Untersiggingen von Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Wagenberg (Drimmelen), Ort in den Niederlanden

Wagenberg ist der Name folgender Personen:
 ein Herrengeschlecht mit Stammsitz auf der Wagenburg bei Oberembrach, Schweiz, siehe Wagenberg (Adelsgeschlecht)

 Bilgeri von Wagenberg (1379–1394), Abt des Klosters Rüti im Zürcher Oberland
 Carla Wagenberg, später: Tamar Berger (1923–1993), und Sylvia Wagenberg, später: Shulamith Khalef (1928–2003), Flötistinnen im Mädchenorchester von Auschwitz

Siehe auch:
 Wagnerberg